Hollands Kroon (gemeente), een fusiegemeente waar de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer per 1 januari 2012 zijn opgegaan.
 Hollands Kroon (waterschap), een fusiewaterschap dat van 1994 tot 2003 heeft bestaan en is opgegaan in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier